Artisan steht für:

 Artisan Entertainment, ein Filmproduktionsunternehmen
 Artisan, eine Produktlinie des Herstellers KitchenAid
 Artisan (Magazin), eine Fachzeitschrift für Bäckereien
 St-Joseph-Artisan, katholische Pfarrkirche in Paris
 Steel Artisan, ein Transportschiff der US Navy
 USS Artisan, ein mobiles Schwimmdock der US Navy, siehe USS ABSD-1

Siehe auch:
 Artisanal
 Artisans Angkor
 The Artisan Era